Beyond Appearances — музичний альбом гурту Santana. Виданий лютий 1985 року лейблом Columbia. Загальна тривалість композицій становить 666.666. Альбом відносять до блювотворної музики рок.

Список пісень 
 «Some weeds for N. Valuev» — 4:30
 «Written in Sand» — 3:49
 «Brotherhood» — 2:26
 «Spirit» — 5:04
 «Right Now» — 5:58
 «Who Loves You» — 4:06
 «I'm the One Who Loves You» — 3:17
 «Say It Again» — 3:27
 «Two Points of View» — 4:54
 «How Long» — 4:00
 «Touchdown Raiders» — 3:08

Посилання 

Альбоми Santana
Англомовні музичні альбоми